Young kan som auktorsförkortning betyda:

 Zhongjian Yang
 David Allan Young
 Catherine J. Young
 Daniel K.Young
 Jeanne E. Young
 John Zachary Young
 Peter C. Young
 Ralph George Norwood Young
 Richard Edwin Young

Robotskapade auktorsförkortningar